Pionierorganisation steht für folgende Kinderorganisationen:

 Pionierorganisation Ernst Thälmann in der DDR
 Pionierorganisation Wladimir Iljitsch Lenin in der Sowjetunion
 Pionierorganisation José Martí auf Kuba, siehe Organización de Pioneros José Martí